Шеврвил може да се односи на:

 Шеврвил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Шеврвил (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза